Речная — деревня в Городецком районе Нижегородской области. Входит в состав Кумохинского сельсовета.

История 
В 1965 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Безделово переименована в Речная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Городецкого района